Vaadimme Metallia — второй студийный альбом финской хеви/пауэр-метал-группы Teräsbetoni, выпущенный 14 июня 2006 года лейблом Warner Music Finland. Название альбома, в переводе с финского означает «Мы жаждем метала».

Список композиций 
 Vaadimme Metallia (3:30) ('Мы жаждем металла')
 Viimeinen Tuoppi (3:36) ('Последняя кружка') 
 Älä Mene Metsään (3:55) ('Не ходи в лес')
 Varmaan Kuolemaan (5:05) ('На верную смерть')
 Kuninkaat (4:48) ('Короли')
 Saalistaja (3:28) ('Хищник')
 Paha Silmä (3:42) ('Дурной глаз')
 Sotureille (2:51) ('Для воинов')
 Kotiinpalaaja (3:36) ('Возвращающийся домой')
 Aika on (3:14) ('Время пришло')
 Kirotut (4:23) ('Проклятые')
Бонус-треки:
 Pyhä maa (3:42) ('Святая земля')
 Vihollisen Vuoteessa (3:45) ('В постели врага')
 Kunniansa Ansainneet (2:56) ('Прославившиеся')

Участники записи 
 Яркко Ахола — вокал, бас-гитара
 Арто Ярвинен — гитара (также вокал в песнях «Kirotut» и «Kunniansa ansainneet»)
 Вильо Рантанен — гитара
 Яри Куокканен — ударные
 Калле Сундстрём — фортепиано в песне «Kuninkaat»

Ссылки 
 Официальный сайт
 Альбом Vaadimme Metallia на Last.fm

Альбомы 2006 года
Альбомы Teräsbetoni